Xi Xi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Xi (vattendrag i Kina, lat 27,16, long 119,64), Fujian, 
 Xi Xi (vattendrag i Kina, lat 24,48, long 117,77), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar